Шибалово — название нескольких населённых пунктов:
 Шибалово — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Шибалово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

См. также 
 Шибалов